

Geografia 
 Pit – affluente del fiume Sacramento, California

Sigle 
 Pulsed Inductive Thruster – Propulsore per induzione a impulso

Codici 
 PIT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Pittsburgh, Stati Uniti d'America
 PIT – codice vettore ICAO della Panair
 pit – codice ISO 639-3 della lingua pitta pitta

Musica 
 Pit – area circolare nei pressi di un palcoscenico nella quale gli spettatori di un concerto (solitamente metal o punk rock) praticano il moshing

Onomastica 
 Pit – cognome italiano

Sport 
 Adrian Piț – calciatore rumeno

Videogiochi 
 Pit – protagonista della serie di videogiochi Kid Icarus